Асен — многозначное понятие.
 Асен — болгарское мужское имя.
 Асен — село в Старозагорской области Болгарии.
 «Асен» — пароход, а затем учебное судно военно-морского флота Болгарии в 1879—1904 гг.
 «Асен» — учебное судно военно-морского флота Болгарии в 1931—1956 гг.

Примечания